Lagosta, isola della Croazia
Lagosta, comune della Croazia comprendente l'isola omonima